Cantanti jazz
Vincitori del Cantagiro